Szereplő
 Pán Péter, angol eredeti nevén: Peter Pan, mesehős

Regény
 Pán Péter a Kensington Parkban,  J. M. Barrie regénye. (1906)

Színházi előadások
 Pán Péter, színdarab J. M. Barrie Peter és Wendy műve alapján, (bemutató 1904)
 Pán Péter, színházi musical. (1950)
 Pán Péter, színházi musical. (1954)

Mozifilmek
 Pán Péter, amerikai egész estés film. (1924)
 Pán Péter, amerikai egész estés rajzfilm. (Disney-film) (1953)
 Pán Péter – Visszatérés Sohaországba, amerikai egész estés rajzfilm. (Disney-film) (2002)

 Pán Péter, amerikai egész estés film. (2003)
 Hook, amerikai egész estés film. (Steven Spielberg filmje, a Pán Péter alapján) (1991)
 Pán Péter, magyar tévéfilm (1991)
Tévéfilmsorozat
 Pán Péter és a kalózok, amerikai rajzfilmsorozat. (1990)
 Pán Péter legújabb kalandjai, amerikai televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat. (2012-2014)